2. udgave af La Madrid Challenge by La Vuelta fandt sted den 11. september 2016. Det var det seneste løb i UCI Women's World Tour 2016. Løbet foregik samme dag som mændenes 21. etape af Vuelta a España 2016, der endte i Madrid.

Jolien D'Hoore fra Wiggle High5 vandt spurten foran holdkammeraten Chloe Hosking og Marta Bastianelli fra Alé-Cipollini.

Hold

Resultater 

2016
Cykelløb i 2016